CEMAC Cup 2009 jest to 6 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 1 - 13 grudnia 2009. Uczestniczyło w nim 6 afrykańskich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2009 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2009 w Afryce
Piłka nożna w Republice Środkowoafrykańskiej